Уолдо () — округ в штате Мэн, США. Столица — Белфаст. Согласно переписи 2010 года в округе проживали  человек. Площадь — 2209 км², из которых 1891 км² — суша, а 319 км² — вода. Плотность населения составляет 20,5 чел/км². Округ был создан в 1827 году. На территории округа находится 26 городов.

Географическое положение 
Уолдо расположен на юге штата Мэн на западном берегу залива Пенобскот. 14,0 % территории округа занято водоёмами. В состав Уолдо входят острова Айлсборо, Сирс и Уоррен.

Уолдо граничит с округами Пенобскот (северо-восток), Хэнкок (восток), Сомерсет (северо-запад), Кеннебек (запад), Линкольн (юго-запад), Нокс (юг).

История 
Территория округа Уолдо была частью округа Йорк до 1760 года, затем вошла в состав нового округа Линкольн. В 1789 году был создан округ Хэнкок, включающий территорию Уолдо. 7 февраля 1827 года из Хэнкока была выделена территория нового округа, который был назван в честь генерала Сэмюэля Уолдо.

Население 
В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 49,0 % мужчин и 51,0 % женщин), насчитывалось  домашних хозяйства и  семьи. Расовый состав: белые — 97,1 %, афроамериканцы — 0,4 %, коренные американцы — 0,4 %, азиаты — 0,4 и представители двух и более рас — 1,4 %. Согласно переписи 2014 года в округе проживал  человек, из них 10,5 % имели немецкое происхождение, 21,21 % — английское, 16,8 % — ирландское, 5,3 % — итальянское.

Население округа по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 21,0 % — жители младше 18 лет, 62,8 % — от 18 до 65 лет и 16,2 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 44,1 лет. На каждые 100 женщин в округе приходилось 96,1 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 93,4 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 50,0 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары (16,2 % с детьми младше 18 лет), в 9,9 % семей женщины проживали без мужей, в 4,7 % семей мужчины проживали без жён, 35,3 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,33 человек, а средний размер семьи — 2,81 человека.

В 2014 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 11,6 % от всего числа семей в Уолдо и 16,7 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Динамика численности населения:

Населённые пункты 
Согласно данным 2010 года в округе Уолдо 26 городов и 3 обособленных местности:

Примечания

Ссылки 
 Сайт города
 Гид по округу Уолдо

Округа Мэна